Ле́нінський () — селище у складі Павлодарської міської адміністрації Павлодарської області Казахстану. Адміністративний центр та єдиний населений пункт Ленінської селищної адміністрації.

Населення — 8619 осіб (2009; 8072 у 1999, 9586 у 1989).

Станом на 1989 рік селище мало статус селища міського типу.

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Павлодарської міської адміністрації
Селища Павлодарської області